Rastas bezeichnet:

 einen anderen Begriff für Rasta-Locken, siehe Braids
 Eino Rastas (1894–1965), finnischer Leichtathlet